Dave Steen ist der Name folgender Personen:

* Dave Steen (Kugelstoßer) (* 1942), kanadischer Kugelstoßer
 Dave Steen (Zehnkämpfer) (* 1959), kanadischer Zehnkämpfer

Siehe auch:
 David Steen